До́нован Стю́арт Ко́ррелл (, 1908—1983) — американский ботаник.

Биография 
Донован Стюарт Коррелл родился 13 апреля 1908 года в городе Уилсон в Северной Каролине. Начальное образование получал в Северной Каролине, затем некоторое время работал во Флориде, после чего поступил в Университет Дьюка. В 1934 году получил степень бакалавра, в 1936 — магистра, в 1939 — доктора философии.

С 1939 по 1943 Коррелл работал научным сотрудником Ботанического музея Гарвардского университета. В 1944—1946 служил в американском флоте, после чего в продолжение года учился в Кембриджском университете. С 1947 по 1956 Коррелл работал в Министерстве сельского хозяйства США, после чего возглавил ботаническое отделение Техасского исследовательского фонда.

В 1950 году Коррелл выпустил объёмную монографию Orchids of North America, North of Mexico, в 1952—1953 вышла книга Orchids of Guatemala, написанная Корреллом в соавторстве с О. Эймсом. Впоследствии Донован Стюарт занимался изучением папоротниковидных, а также болотных растений.

В 1973 году Коррелл был приглашён в Тропический ботанический сад Фэйрчайлда в Майами. Там он работал над составлением монографии флоры Багамских островов, оконченную за несколько месяцев до смерти автора. После этого он начал подготовку к созданию книги по растениям Флориды, однако закончить её не успел.

Донован Коррелл скончался 28 марта 1983 года.

Некоторые научные работы

Растения, названные в честь Д. С. Коррелла 
  [= ]
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники США